Bardi steht für
 Bardi (Emilia-Romagna), ein Ort in Italien
 Bardi (Kalifornien), Ort in den Vereinigten Staaten
 Bardi (Aborigines), einen Aborigine-Stamm
 Bardi (Adelsgeschlecht), florentinische Bankiersfamilie

Bardi ist der Familienname folgender Personen:
 Agustín Bardi (1884–1941), argentinischer Tangokomponist, Geiger und Pianist
 Angelo Bardi (* 1935), französischer Schauspieler
 Benno Bardi (1890–1973), deutsch-britischer Komponist und Dirigent
 Danio Bardi (1937–1991), italienischer Wasserballspieler
 Felipe Bardi (* 1998), brasilianischer Sprinter
 Francesco Bardi (* 1992), italienischer Fußballspieler
 Giovanni de’ Bardi (1534–1612), italienischer Komponist

 Lina Bo Bardi (1914–1992), brasilianische Architektin
 Marie Bardi (* um 1870; † nach 1904), österreichische Theaterschauspielerin
 Mario Bardi (1922–1998), italienischer Maler
 Oscar Bardi de Fourtou (1836–1897), französischer Politiker
 Pietro Maria Bardi (1900–1999), Journalist, Galerist und Kunstkritiker
 Ugo Bardi (* 1952), italienischer Chemiker

Siehe auch:
 Bardhi
 Bardis